Halstead (Essex), een stad in het Engelse graafschap Essex
 Halstead (Kent), een dorp in het Engelse graafschap Kent
 Halstead, een voormalig dorp in het Engelse graafschap Leicestershire, opgegaan in Tilton on the Hill in 1935
 Fort Halstead, een militair onderzoekscentrum nabij Halstead in Kent
 Halstead (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas